Свиль:
 Свиль — нарост на берёзе.
 Свиль — дефект стекла в виде внутренних прозрачных полосок или нитей.
 Свиль — участок древесины, характеризующийся свилеватостью — волнистым или перепутанным расположением волокон.